Annalisa Scarrone, nota come Annalisa – cantautrice e conduttrice televisiva italiana
 Pier Paolo Scarrone – ex calciatore italiano
 Secondo Scarrone – calciatore italiano